«Спирити́ческий портре́т» () — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса. Премьера состоялась в США 15 августа 1903 года.

Сюжет 
Фокусник делает из обычных вещей свой автопортрет.

В ролях 
 Жорж Мельес

См. также 
 Волшебный фонарь (фильм)
 Волшебник (фильм)

Ссылки 
 

Фантастические фильмы Франции
Фантастические фильмы 1903 года
Фильмы Жоржа Мельеса
Короткометражные фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фильмы Франции 1903 года